Lugu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lugu, administrativ by, Jawa Tengah,

Spanien 

 Lugo, kommun, Galicien, Provincia de Lugo, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar